Die Türkiye 3. Futbol Ligi 1970/71 war die vierte Spielzeit der dritthöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 22. August 1970 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 27. Juni 1971 mit dem 30. Spieltag abgeschlossen.

Der Spielmodus der Liga wurde im Gegensatz zur Vorsaison von einer zweigleisigen Liga in eine viergleisige erweitert. Die Mannschaftszahl je Gruppe wurde aber von 21 auf jeweils 15 Mannschaften pro Gruppe gesenkt. Die Gesamtmannschaftszahl in der Liga stieg damit von 42 in der Vorsaison auf 60 Mannschaften. Die Liga wurde erst vier Jahren vorher eingeführt um auch die entlegeneren Provinzen der Türkei am Profifußball zu beteiligen. Da die meisten Vereine durch Teilnahmeantrag und dass Erfüllen von bestimmten Auflagen in die Liga aufgenommen wurden und diese von den Vereinen unterschiedlich schnell gestellt bzw. erfüllt wurden, wurde die Mannschaftszahl immer wieder verändert. Die beiden ersten Gruppen wurden dabei wie in der Vorsaison als Gruppe Rot und Gruppe Weiß bezeichnet. Die beiden neu hinzugekommenen Gruppen wurden mit Gruppe Grün und Gruppe Blau bezeichnet. All vier Erstplatzierten stiegen zum Saisonende direkt in die 2. Lig auf. Die Saison wurde ohne Abstieg gespielt.

Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 40 Mannschaften die zwei Absteiger aus der 2. Lig Düzcespor, Ülküspor, die 18 Neulinge Ödemişspor, Yeşilova SK, Adalet SK, Süleymaniye SK, Hasköy SK, Anadolu SK, İzmir Demirspor, Davutpaşa SK, Eyüpspor, Tirespor, Yeşildirek SK, Gaziantepspor, Sebat Gençlik SK, Altındağspor, Sitespor, Sincanspor, Yenişehir SK und Bahçeli Gençlik SK hinzugekommen. Die Neulinge waren entweder aus den damals viertklassigen regionalen Amateurligen als Meister aufgenommen wurden oder hatten die Auflagen des türkischen Fußballverbandes erfüllt und durften in der neugeschaffenen Liga teilnehmen. 

Sarıyer GK, Konyaspor, Konya İdman Yurdu und İskenderunspor erreichten die Meisterschaft der 3. Lig und damit den direkten Aufstieg in die 2. Lig. Während Sarıyer GK und Konyaspor nach zwei Jahren Abstinenz wieder an der 2. Lig teilnahmen, erreichen Konya İY und İskenderunspor die erste Teilnahme ihrer Vereinsgeschichten an der 2. Lig.

Gruppe Rot (Kırmızı Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Gruppe Weiß (Beyaz Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Gruppe Grün (Yeşil Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Gruppe Blau (Mavi Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org, dritthöchste Spielklasse seit 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 3. Lig auf tff.org, dritthöchste Spielklasse von 1967 bis 2001 (türkisch)
 Türkiye 3. Futbol Ligi 1970/71 auf mackolik.com (türkisch)

1970/71
Fußballsaison 1970/71